Eugène Laermans ist der Name folgender Personen:

* Eugène Laermans (Maler) (1864–1940), belgischer Maler
 Eugène Laermans (Fechter) (1910–??), belgischer Fechter